Brownie (camera), een serie eenvoudige en goedkope fototoestellen
 Brownie (gerecht), een van oorsprong Amerikaans toetje of snack
 Brownie (Kentucky), een voormalige plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
 Brownie (mythisch wezen), een mythisch wezen
 Brownie (scouting), een leeftijdscategorie bij scouting (in het Nederlands 'kabouters' genoemd)
 Brownie (vliegtuig), een licht sportvliegtuig van de Bristol Aeroplane Company uit 1924
 Cleveland Browns, bijgenaamd de Brownies, een professioneel American footballteam uit Cleveland (Ohio)
 Brownie (gitaar), de samengestelde Stratocaster die Eric Clapton ten tijde van Derek & the Dominos gebruikte en tot in de jaren 1980 zijn reserve gitaar voor Blackie zou zijn.

Personen 
Voornaam
 Brownie Dutch (1986), Nederlands rapper
 Brownie McGhee (1915-1996), Amerikaans folk- en blueszanger en -gitarist
 Brownie Samukai, Liberiaans politicus
 Brownie Wise (1913-1992), Amerikaans verkoopster, bekend van Tupperware

Bijnaam
 Agnes Vernon (1895-1948), Amerikaans actrice, bijgenaamd Brownie
 Clifford Brown (1930-1956), Amerikaans jazztrompettist, bijgenaamd Brownie